La Copa Europea de la EHF es una competición entre clubes de balonmano europeo organizada por la EHF (European Handball Federation) celebrada anualmente desde 2000, en la que participan equipos de las ligas de menor potencial del continente.  

La Copa Europea de la EHF sustituyó en 2020 a la Challenge Cup, que a su vez sustituyó a la City Cup a partir de la temporada 2000-01.

Fases Finales Masculinas

Palmarés por equipos (masc.)

Palmarés por países (masc.)

Véase también 

 Federación Europea de Balonmano (EHF)

EHF Challenge Cup